Bitte steht für:
einen höflich vorgetragenen Wunsch.
 Abbitte (lat. deprecatio), früher demütigender öffentlicher Rechtsakt, um die Verzeihung einer zugefügten Ehrverletzung zu erlangen
 Fürbitte, ein Gebet für andere
 Petition, eine Eingabe an eine zuständige Behörde oder an eine Volksvertretung

Siehe auch:
 Erste Bitte
 Forderung
 Bitten